

Musique

Chanson 
 Visions, chanson d'Eagles sur le single One of These Nights ;
 Visions, chanson de Stevie Wonder sur l'album Innervisions.

Album 
 Visions, album d'Atreyu sorti en 1998 ;
 Visions, album de Stratovarius sorti en 1997.
 Visions, album de Dennis Brown sorti en 1978 ;
 Visions, album de Clearlight sorti en 1978 ;
 Visions, album de Paul Field sorti en 1985 ;
 Visions, album de Grant Green sorti en 1971 ;
 Visions, album de Grimes sorti en 2012 ;
 Visions, album de Haken sorti en 2011 ;
 Visions, album de Jakatta sorti en 2002 ;
 Visions, album de Libera sorti en 2005 ;
 Visions, album de Sun Ra sorti en 1978 ;
 Visions, album de Disasteradio sorti en 2007 ;
 Visions, album d'Ex Nihilo sorti en 1999;

Cinéma 
 Visions, film américain de Chuck Vincent sorti en 1977 ; 
 Visions, film américain de David McKenzie sorti en 1998 ; 
 Visions, film d'horreur de Kevin Greutert sorti en 2015 ;
 Visions, court métrage américain sorti en 2013 ;
 Visions, court métrage néerlandais sorti en 2015 ;

Télévision 
 Visions, série télévisée diffusée de 1976 à 1980 sur PBS ;
 Visions, série télévisée française produite en 2021 par TF1 ;

Autres 
 Visions, convention de science-fiction ,
 Visions, extension du jeu de carte Mirage (Magic: The Gathering).